BNP är en akronym som kan syfta på:

 BNP – IATA:s kod för en flygplats i Pakistan, se  Bannu Airport
 BNP – mäts i blodet på hjärtpatienter för att bättre kunna fastställa prognosen för patienter med hjärtsvikt, se B-typ natriuretisk peptid

Ekonomi och finans 
 BNP – ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år, se Bruttonationalprodukt
 BNP-deflator – ett prisindex som används för att kompensera för inflation när BNP jämförs mellan olika år.

Politik 
 BNP –  ett vänsterparti i Sri Lanka, se Bahujana Nidahas Peramuna
 BNP –  ett socialistiskt parti i Pakistan, se Balochistan National Party
 BNP –  ett nationalistiskt parti i Bangladesh, se Bangladesh Nationalist Party
 BNP –  ett konservativt högerparti på Lesotho, se Basotho National Party
 BNP – en illegal militaristisk och politisk organisation Biełaruskaja Niezaležnickaja Partyja i Vitryssland under andra världskriget, Belarusian Independence Party
 BNP – ett vänsterparti Indian New Force Party i Indien, se Bharatiya Navshakti Party
 BNP –  ett politiskt parti i Bhutan, se Bhutan National Party
 BNP –  ett politiskt parti i Bophuthatswana, se Bophuthatswana National Party
 BNP –  ett högerextremt nationalistiskt parti i Storbritannien, se British National Party

Sport 
 BNP Paribas Open – en årligen återkommande tennisturnering i Kalifornien, USA
 BNP Paribas Masters – en tennisturnering för herrar som spelas årligen i Paris, Frankrike
 BGL-BNP Paribas Open Luxembourg – en tennisturnering för damer som spelas i Luxemburg, Luxemburg

Företag 
 BNP Paribas – en fransk bank.
 BNP Media – ett amerikanskt förlag Business News Publishing Company som publicerar ett stort antal specialiserade branschtidskrifter.

Akronymer